

Sigle 
 Laboratori Nazionali di Frascati: uno dei quattro laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano, assieme ai Laboratori Nazionali di Legnaro, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e i Laboratori Nazionali del Sud.

Codici 
 LNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Munbil (Papua Nuova Guinea)